Motociklistična Velika nagrada Japonske 2007 je bila petnajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 23. septembra 2007.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007